Лиша () — город в Португалии.
 Лиша () — коммуна в Италии. 
 Лиша (англ. - Licia, Lisha, Lysha, Lishia, Lycia) - уменьшительное от имëн Алиша, Алисия, Алиса.

См. также
 Лиша-ду-Алван